Аркадий Петрович Казанов (27.08.1932, дер. Шихабылово, Урмарский район, Чувашская АССР — 21.02.2013, гор. Чебоксары, Чувашская Республика) — чувашский поэт, прозаик и журналист. Член Союза писателей Российской Федерации (1994), член Союза журналистов СССР (1979).

Заслуженный работник культуры  Чувашской АССР (1982), заслуженный работник культуры РСФСР (1988). Лауреат Республиканской журналистской премии им. С.В. Эльгера (1993).

Биография 
Родился в деревне Шихабылово () Урмарского района Чувашской Республики.

Получил высшее образование в Чувашском государственном педагогическом институте (ныне университет) им. И.Я. Яковлева, Ленинградской Высшей партийной школе (отделение журналистики).

Работал в редакциях Урмарской районной газеты «Хĕрлĕ ялав» (Красное знамя), Канашской межрайонной газеты «За коммунизм» (ныне «Канаш»).

1969 — 2000 годах работал в редакции республиканской газеты «Коммунизм ялавĕ» (ныне «Хыпар»): старший корреспондент, заведующий отделом, заместитель редактора, редактор.

Творчество 
Из-под пера Аркадия Петровича вышли сборники стихов, повестей и рассказов:
 Тропинки детства — «Ачалăх сукмакĕсем» (Чебоксары, 1987)
 Зов души — «Чун йыхравĕ» (Чебоксары, 1989)
 Ранняя зима — «Ир ларнă хĕл» (Чебоксары, 1991)
 Человечья стая с волчьей повадкой — «Кашкăр юрттиллĕ этем кĕрчĕ» (Чебоксары, 2001)
 Гибель старой Ветлы — «Ватă Йăмра вилĕмĕ» (Чебоксары, 2005)
 Ночная тень — «Каçхи мĕлке» (Чебоксары, 2007) и другие.

Литература 
 Алексеев, В. Шав ҫамрӑк Казанов / В. Алексеев // Хӗрлӗ ялав (Вӑрмар р-нӗ). – 2012. – 25 ҫурла. –С. 2 : сӑн ӳкерчӗк.
 Алексеев, О. Пурнăçран илнĕ сăнарсем / О. Алексеев // Тăван Атăл. – 1992. – № 7. – С. 54-56.
 Ӑсан Уҫӑпӗ. Калеме алӑран ан вӗҫерт / Ӑсан Уҫӑпӗ // Хыпар. – 2012. – 28 ҫурла. – С. 4 : фот.
 Васильев-Бурзуй, Е. В. Пӗрремӗш кӗнекисемпех ачалӑхпа ҫыхӑннӑ / Е. Васильев-Бурзуй // Тантӑш. – 2012. – 23 ҫурла (№ 34). – С. 10.
 Васильев-Бурзуй, Е. В. Пурнӑҫӗ ырлӑх таппинчен тӑратчӗ... / Е. В. Васильев-Бурзуй // Хыпар. – 2014. – 20 нарӑс (№ 32). – С. 4 : фот. - См. текст
 Григорьев, Н. Ĕçченлĕхпе ырă кăмăл / Н. Григорьев // Ялав. – 1992. – № 8. – С. 24-25.
 Демьянова, Э. Чăвашсен паллă çыравçи / Э. Демьянова // Хĕрлĕ ялав (Вăрмар р-нĕ). – 2007. – 3 юпа. – С. 3.
 Казанов, А. П. «Ҫырас кӑмӑл вӗресе тӑрать...» / А. П. Казанов ; В. Григорьев калаҫнӑ // Хресчен сасси. Кил. – 2012. – 24 ҫурла (№ 33). – С. 3 : фот.
 Казанов, А. Чунра сӳнмест иртнин çути... : [«Хыпар» хаçатра ĕçленĕ вăхăта аса илни] / А. Казанов // Хыпар. – 2006. – 10 пуш. – С. 3.
 Крысин, П. Кулленхи пурнăç çыравçи / П. Крысин // Хыпар. – 2007. – 25 çурла. – С. 13.
 Крысин, П. Унӑн хӑйӗн вулаканӗ пур / П. Крысин // Хыпар. – 2013. – 2 ака. – С. 4.
 Кузнецов, В. Чун йывăрлăхĕпе – пурнăç çулĕпе / В. Кузнецов // Ар. – 2002. – 3-9 авăн.
 Миронов, В Паянхи пек астăватăп / В. Миронов // Хĕрлĕ ялав (Вăрмар р-нĕ). – 2007. – 3 юпа – С. 3.
 Нарсова, О. Асра юлнӑ кунсем, ҫулсем / О. Нарсова // Хӗрлӗ ялав (Урмар р-нӗ). – 2012. – 4 нарӑс. – С. 5.
 Павлов, А. «Хыпарçăсем» – паллă çыравçăсем / А. Павлов // Хыпар. – 2001. – 21 çĕртме.
 Пирĕн янташăн пархатарлă кун-çулĕ // Хĕрлĕ ялав (Вăрмар р-нĕ). – 2002. – 24 çурла.
 Сергеева, И. Аркадий Казанова чысларӗҫ / И. Сергеева // Хыпар. – 2012. – 22 авӑн. – С. 9 : фот.
 Сердюков, А. М. Кун-ҫулсем анаталла суланнӑ ҫынсен пурнӑҫне сӑнлакан хайлавсем / А. М. Сердюков // Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата меслетлӗх : статьясен пуххи. – Шупашкар, 2012. – 17-мӗш кӑларӑм. – С. 100-105.
 Соколова, А. Тарăн шухăш-туйăмпа витĕмлĕ сăнарлăх пĕр кӳлĕмре / А. Соколова // Тăван Атăл. – 2005. – № 5. – С. 68-71.
 Ҫутӑ сӑнарӗ чӗрере упранӗ : [некролог] // Хыпар. – 2013. – 26 нарӑс. – С. 4 : фот.
 «Ӳпкев ан тутăр халăхăм мана...» : [Аркадий Казанов çыравçă 75 çул тултарнă тĕле] // Хыпар. – 2007. – 25 çурла. – С. 13.
 Хаçат редакторĕсем // Хыпар. – 2006. – 10 пуш. – С. 4, 9.
 Шапеев, И. Хальхи пурнӑҫ тӗкӗрӗ / И. Шапеев // Хыпар. – 2013. – 24 кӑрлач (№ 12). – С. 4.
 Юман, А. Чун хирӗҫлет: [сӑвӑ] / А. Юман // Хыпар. – 2013. – 21 пуш. – С. 4.
 Афанасьев, П. Казанов Аркадий Петрович // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 184-185.
 Васильев, Е. Художник слова / Е. Васильев // Совет. Чувашия. – 2007. – 25 авг.
 Иванов, В. Совесть и творчество неразделимы / В. Иванов // Чебоксар. правда. – 2007. – 30 авг. (№ 28). – С. 4.
 Иванов, В. Г. Совесть и творчество неразделимы : (судьба журналиста и писателя А. П. Казанова) / В. Г. Иванов // Большая перемена: актуальные проблемы гуманизации современного образования : [материалы науч.-практ. конф., сост. 28 февр. 2014 г, с. Алтышево]. – Чебоксары, 2014. – С. 127-130.
 Изоркин, А. В. Казанов Аркадий Петрович / А. В. Изоркин // Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2001. – С. 196.
 Казанов, А. П. Сильный человек с добрым сердцем / А. П. Казанов ; записал Сера Пети // Чебоксар. правда. – 2012. – 29 авг. (№ 29). – С. 4.
 Казанов Аркадий Петрович : [некролог] // Чебоксар. правда. – 2013. – 27 февр. (№ 7). – С. 8 : фот.
 Казанов Аркадий Петрович // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 187.
 Фокин, П. П. Казанов Аркадий Петрович / П. П. Фокин, Г. И. Федоров // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 175.
 Ялгир, П. Казанов Аркадий Петрович // Ялгир, П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. – Чебоксары, 2005. – С. 46.

Примечания

Ссылки 
 Чувашская проза и поэзия

Чувашские писатели
Чувашские поэты
Члены Союза писателей России
Персоналии:Урмарский район
Выпускники Чувашского государственного педагогического университета